El topónimo Zanfoga puede referirse a:

Zanfogas, lugar de la parroquia y municipio de Coristanco, provincia de La Coruña.
Zanfoga (Armental), lugar de la parroquia de Armental, municipio de Vilasantar, provincia de La Coruña.
Zanfoga (Maside), lugar de la parroquia de Maside, municipio de Sarria, provincia de Lugo.
Zanfoga (Montemayor), lugar de la parroquia de Montemayor, municipio de Laracha, provincia de La Coruña.
Zanfoga (Piedrafita), parroquia y lugar del municipio de Piedrafita, provincia de Lugo.